Список авиакомпаний Австралии, имеющих сертификат эксплуатанта австралийского Управления безопасности гражданской авиации.

См. также 
 Список авиакомпаний
 Список аэропортов Австралии

Примечания

Ссылки 
 International Airlines in Australia
 Domestic Airlines in Australia

 
Австралия
Авиа